Луиджи Малерба (, настоящее имя — Луиджи Бонарди, 1927—2008) — итальянский писатель, участник неоавангардистской .

Биография 
Родился в провинции Парма в 1927 году. Получил степень в области права в Риме, после чего с начала 1950-х годов работал журналистом, сотрудничая со многими кинематографическими журналами. В 1954 году вместе с режиссёром Антонио Марки снял фильм «Женщины и солдаты», в эти же годы он написал ряд сценариев совместно с Альберто Моравиа и Чезаре Дзаваттини.

Первый сборник его рассказов «Открытие алфавита» был опубликован в 1963 году. Затем вышли романы «Змея», «Сальто-мортале», «Голубая планета», «Греческий огонь», «Итака навсегда», «Гранада-клуб». В этих произведениях проявились такие характерные черты творчества Малерба, как тяга к смелому эксперименту, к смешению стилей, к сочетанию приёмов фантастики, приключенческого, детективного, исторического романа.

В 1960-е годы Малерба стал активным участником литературной неоавангардистской «Группы 63» (куда входили Альберто Арбазино, Альфредо Джулиани, Джорджо Манганелли, Анджело Гульельми, Нанни Балестрини, Вальтер Педулла и Элио Пальярани).

Наряду с киносценариями, Малерба писал сценарии для телевидения. Совместно с Б.Проетти, Д.Д’Анца и Ф.Карпи в 1978 году написал сценарий телефильма  по роману Г.Флобера для RAI, а также сценарии рекламных роликов для телепрограммы .

Луиджи Малерба умер в Риме в 2008 году.

В 2010 году учреждена премия Луиджи Малерба в области художественной литературы и кино, которой награждаются авторы книг и киносценариев в возрасте до 28 лет.

Публикации

Романы и очерки 
 La scoperta dell’alfabeto (Bompiani, 1963)
 Il serpente (Bompiani, 1966)
 Salto mortale (Bompiani, 1968)
 Il protagonista (Bompiani, 1973)
 Le rose imperiali (Bompiani, 1974)
 Le parole abbandonate (Bompiani, 1977)
 Il pataffio (Bompiani, 1978)
 Dopo il pescecane (Bompiani, 1979)
 Diario di un sognatore (Einaudi, 1981)
 Cina Cina (Piero Manni, 1985)
 Il pianeta azzurro (Garzanti, 1986)
 Testa d’argento (Mondadori, 1988)
 Il fuoco greco (Mondadori, 1990)
 Le pietre volanti (Rizzoli, 1992)
 Il viaggiatore sedentario (Rizzoli, 1993)
 Le maschere (Mondadori, 1994)
 Che vergogna scrivere (1996)
 Avventure (Il Mulino, 1997)
 Interviste impossibili (Piero Manni, 1997)
 Itaca per sempre (Mondadori, 1997)
 La superficie di Eliane (Mondadori, 1999)
 Proverbi italiani (Istituto poligrafico dello Stato, 1999)
 Città e dintorni (Mondadori, 2001)
 La composizione del sogno (Einaudi, 2002)
 Il circolo di Granada (Mondadori, 2002)
 Le lettere di Ottavia (Archinto, 2004)
 Ti saluto filosofia (Mondadori, 2004)
 Fantasmi romani (Mondadori, 2006)
 Il sogno di Epicuro (Manni, 2008)
 Parole al vento (Manni, 2008)
 Diario delle delusioni (Mondadori, 2009)
 Raccomandata Espresso (Edizioni dell’Elefante, 2009)

Произведения для детей 
 Millemosche mercenario (Bompiani, 1969), в соавторстве с Тонино Гуэрра
 Millemosche senza cavallo (Bompiani, 1969), в соавторстве с Тонино Гуэрра
 Storie dell’anno Mille (Bompiani, 1970), в соавторстве с Тонино Гуэрра
 Millemosche fuco e fiamme (Bompiani, 1969), в соавторстве с Тонино Гуэрра
 Millemosche innamorato (Bompiani, 1971), в соавторстве с Тонино Гуэрра
 Millemosche e il leone (Bompiani, 1973), в соавторстве с Тонино Гуэрра
 Millemosche e la fine del mondo (Bompiani, 1973), в соавторстве с Тонино Гуэрра
 Millemosche alla ventura (Bompiani, 1969), в соавторстве с Тонино Гуэрра
 Mozziconi (Einaudi, 1975)
 Pinocchio con gli stivali (Cooperativa Scrittori, 1977, poi Monte Università Parma, 2004)
 Storiette (1978)
 Le galline pensierose (1980)
 Storiette tascabili (1984)

Пьесы 
 I cani di Gerusalemme (1988) (в соавторстве с Фабио Карпи).

Издания на русском языке 
 Римские призраки. — М., Иностранка, 2008
 Змея. — М., Махаон, 2003
 Греческий огонь. Змея. — М., Новости, 1992
 Истории тысячного года. — М., Детская литература, 1981 (в соавторстве с Тонино Гуэрра)
 Моццикони. — М., Детская литература, 1978

Награды и премии 
 Премия Медичи за лучшее зарубежное произведение (1970)
  (1981)
 Премия Виареджо (1992)
  за прозаическое произведение (1995)
  (2005).

Примечания

Ссылки 
 

Писатели Италии
Сценаристы Италии